Usa kan henvise til

 USA - forkortelse af United States of America
 Usa (flod) - en flod i Republikken Komi i Rusland
 Usa (flod i Taunus) - tysk flod i delstaten Hessen i Tyskland